Hymenella är ett släkte av svampar. Hymenella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hymenella